Warszawskie Dni Informatyki – konferencja złożona z prezentacji, paneli dyskusyjnych, konsultacji z ekspertami i praktycznych warsztatów połączona z Giełdą Pracy IT, największymi w Polsce targami pracy IT[1][2] organizowana przez Fundację Academic Partners. Całość wydarzenia wzbogacona jest o szereg elementów m.in.: panel dyskusyjny Ministrów, Senatorów, Rektorów oraz przedstawicieli świata biznesu i finał ogólnopolskiego konkursu IT Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie organizowane jest od 2009 roku i jest to obecnie największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie studentów / juniorów / profesjonalistów / ekspertów w dziedzinie IT. Tylko w 2019 roku Warszawskie Dni Informatyki odwiedziło ponad 7000 osób[3]. Nad częścią merytoryczną każdej edycji WDI czuwa Rada Programowa.

Komitet Organizacyjny 
Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Academic Partners. W latach 2010–2019 w skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili m.in.:
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Uczelni Technicznych, Politechnika Warszawska: SSPW – Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, WRS Wydziału MiNI PW, WRS Wydziału Fizyki PW, WRS Wydziału EiTI PW, WRS Wydziału Elektrycznego PW, Koło Naukowe Informatyków PW, Uniwersytet Warszawski: Samorząd Studentów Wydziału MIMUW, Samorząd Studentów Wydziału Fizyki UW, Samorząd Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Samorząd Studentów SGGW, WRS WZiM SGGW, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Samorząd Studentów PJATK, Wojskowa Akademia Techniczna: WRS Wydziału Cybernetyki WAT, Samorząd Studentów WAT,
Szkoła Główna Handlowa: Studenckie Koło Naukowe Informatyki SGH, Studenckie Koło Naukowe Business Analytics, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Edycje Warszawskich Dni Informatyki 
Warszawskie Dni Informatyki 2019 – X jubileuszowa edycja konferencji, która zgromadziła 7000 osób. W Giełdzie Pracy IT wzięło udział ponad 50 pracodawców z Polski i zagranicy. Wydarzenie odbyło się w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Warszawskie Dni Informatyki 2018 – IX edycja konferencji, udział w niej wzięło ponad 6500 osób. W Giełdzie Pracy IT wzięło udział 50 firm z Polski i zagranicy. Całość odbyła się na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Warszawskie Dni Informatyki 2015-2017 – V, VI, VII oraz VIII edycje konferencji odbywały się na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. W 2017 roku udział wzięło blisko 6000 osób, a podczas Giełdy Pracy IT można było spotkać 50 czołowych firm IT z Polski i zagranicy. Co roku odbywał się również finał ogólnopolskiego konkursu IT Parlamentów Studentów Rzeczypospolitej Polskiej dla licealistów.

Warszawskie Dni Informatyki 2011-2014 -II, III oraz IV edycja konferencji odbyła się w Gmachu Głównych Politechniki Warszawskiej, z roku na rok liczba osób uczestniczących rosła i w 2014 roku osiągnęła liczbę 4000 osób.

Warszawskie Dni Informatyki 2010 – pierwsza edycja konferencji odbyła się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej. Wydarzenie zgromadziło blisko 1400 osób zainteresowanych tematyką IT. Wydarzeniem towarzyszącym była Giełda Pracy IT.

Wystawcy 
2019

Wśród firm biorących udział w X edycji Warszawskich Dni Informatyki znalazły się m.in.: Asseco, Accenture, Pracuj.pl, Lingaro, PwC, Samsung, Allegro, Deloitte, Credit Suisse, Link4, Bank Millennium, Goldman Sachs, Microstrategy, Sollers, Grupa WP, Bravura, Citi Bank, Empik, Gemius, Gfi, K2, Netcompany, Nordea, PKO BP, Polkomtel, PZU, SAS Institute, Semantive, Symantec, XTB, Aviva, Daftcode, P&G, Syncron, Axa, HL Tech, Infosys, Margo, No Fluff Jobs, Innogy, Pekao SA, Hays, Comarch, KMD, DXC, Unicredit, Firstdata, C.H. Robinson, COI, ICM, Santander.

2010–2018

Wśród firm biorących udział w Warszawskich Dniach Informatyki znajdują się m.in. Accenture, Aviva, Asseco Poland, Bank Millennium, Bank Pekao, Cisco, Comarch, Deloitte, EY, Grupa Pracuj, Hawlett-Packard Polska, IBM Polska, Microsoft, Nokia Solutions and Networks, PwC, PZU, Samsung, PWPW, Danone, SAS, Roche, GoldenLine, Goldman Sachs, Allegro, Wirtualna Polska, PKO BP, Microstrategy, Demant, PSE, Codilime, Alten, Impaq, Braintri, Capco, Nationale Nederlanden, Symantec, Pretius, Datfcode, Billenium, Blue Media, Grupa Bosch, Gemius, Hays, Lingaro, K2, Sii, TIBCO, Wolter Kluwer, Predica, Procter & Gamble.

Tematyka 
 Programowanie
 Frontend development
 Web development
 Mobile: IOS / Android / Xamarin
 Backend development
 .NET
 JAVA
 C / C++
 Testowanie oprogramowania
 Analiza IT / Biznesowa
 Baza danych / Data science
 Administracja infrastrukturą serwerową (Windows / Linux)
 Administracja infrastrukturą sieciową
 Bezpieczeństwo IT
 Project Management
 Startupy / Innowacje technologiczne

Patroni i Partnerzy 
2019

W X edycji Patronatem Honorowym objęli: Ministrowie, Marszałek województwa mazowieckiego, największe organizacje branżowe i wszyscy rektorzy liczących się warszawskich uczelni nauczających informatykę m.in.: Minister Cyfryzacji, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rektor Politechniki Warszawskiej, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Rektor Wojskowej Akademii Technicznej, Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Partnerami wydarzenia były największe eksperckie społeczności technologiczne i studenckie koła naukowe m.in. Zaufana Trzecia Strona, Meet.js, Data Science Warsaw, Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań, Koło Naukowe JAVA, KNI Genbit, Koło Zainteresowań Cybernetycznych, Biuro Karier PW, Biuro Karier UW.

Patronatem medialnym są największe media z obszaru technologii i zatrudnienia m.in.: Radio Kampus, Radio Aktywne, Radio Nowinki, TVPW, Zaufana Trzecia Strona, Sekurak, Niebezpiecznik, DevStyle.pl, DevTalk.pl, Magazyn Programista, 4programmers, ITWiZ, Computerworld, Cloudforum, Linux Magazine, dotNETomaniak, Crossweb, Android.com.pl, PWN, AnalizaWymagan.pl, Webnews, Webmastah, Thinkapple, PC Format, eBiznesOnline, informatycy.pl, Programista na swoim, MobiRANK, Capital 24, How2HR.pl, Nofluffjobs, Just Join IT, Buldog Job, Goldenline, Kariera w Finansach, Employear, Jobs.pl, Praktyki.pl, HR Standard, Eurostudent, Magazyn Semestr, studentnews.pl, dlastudenta.pl, Głos Akademicki WAT, Polibuda.info, BIS AGH, Gazeta Sedno.

2010–2018

Swoim Patronatem Honorowym co roku wydarzenie obejmują: Ministrowie, największe organizacje branżowe i wszyscy rektorzy liczących się warszawskich uczelni nauczających informatykę m.in.: Minister Cyfryzacji, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Rektor Politechniki Warszawskiej, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Rektor Wojskowej Akademii Technicznej, Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Partnerami wydarzenia są największe eksperckie społeczności technologiczne i studenckie koła naukowe m.in. Grupa .NET, @skni.org, Koło Naukowe JAVA, KNI Genbit, Koło Zainteresowań Cybernetycznych, Biuro Karier PW, Biuro Karier UW.

Patronami medialnymi są największe media z obszaru technologii i zatrudnienia m.in.: Pracuj.pl, Rzeczpospolita, PWN, Sedno, radioaktywne.pl, devstyle.pl, GoldenLine, Programista, Linux Magazine, ITWIZ, Mam StartUp, 4programmers, OSNews, dotNETomaniak, studentnews.pl, Crossweb.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Nagrania wideo sesji z Warszawskich Dni Informatyki 2020

Konferencje informatyczne
Konferencje naukowe
Targi informatyczne